Reprezentacja Maroka w piłce ręcznej mężczyzn to narodowy zespół piłkarzy ręcznych Maroka. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w mistrzostwach Afryki 

Piłka ręczna w Maroku
Maroko
Marokańskie reprezentacje narodowe